Карабастау () — село в Жамбылском районе Алматинской области Казахстана. Входит в состав сельского округа Матибулак. Код КАТО — 194255600.

Неподалёку от Карабастау находятся Петроглифы Серектас.

Население 
В 1999 году население села составляло 203 человека (110 мужчин и 93 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживал 151 человек (73 мужчины и 78 женщин).

История
Находился на стыке Западно Кастекской волости , Куртинской волости и Агайтинской волости.

Примечания 

Населённые пункты Жамбылского района (Алматинская область)